Thomas Jefferson High School ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Thomas Jefferson High School (San Antonio, Texas), NRHP-ID 83003093
 Thomas Jefferson High School (Richmond, Virginia), NRHP-ID 93001441